Manifold – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Trilogia Manifold – trilogia letteraria di Stephen Baxter
 Manifold Records – etichetta discografica statunitense
 Manifold – rivista di matematica britannica
 John Manifold – poeta australiano
 Walter Manifold – politico australiano
 Varietà (o manifold in inglese) – spazio matematico astratto che ha proprietà simili a quelle dello spazio euclideo
Manifold – sistema elettropneumatico multivalvole per il comando di macchine industriali